Hans Coumans (1943-1986), peintre néerlandais.
 Thomas Coumans (1984-), acteur belge.
Les Coumans, les Turcs kiptchaks (Kaptchaks ou Qiptchaqs) de la région du fleuve Kouban.

Patronyme flamand
Patronyme néerlandais